La saison 2014-2015 est la  du Championnat d'Allemagne de hockey sur glace depuis la création de la .

DEL

Saison régulière

Classement

Meilleurs pointeurs

Séries éliminatoires

Tour préliminaire 
Le tour préliminaire est disputé entre les équipes classées de la  à la  de la saison régulière. Le  le  et  le . Le meilleur des trois matchs de chaque série est qualifié pour les quarts de finale.

Effectif vainqueur

DEL2

Saison régulière 
Dans un premier temps, les 14 équipes participantes s'affrontent toutes à quatre reprises. Elles sont ensuite réparties dans deux de six joués en matchs aller-retour afin d'ajouter au calendrier 10 parties supplémentaires. Un classement final rassemblant toutes les équipes est ensuite établi. Les huit premiers se qualifient pour les séries éliminatoires tandis que les quatre derniers jouent une poule de maintien.

Classement

Meilleurs pointeurs

Séries éliminatoires 
Le Tour préliminaire est joué au meilleur des 3 matchs tandis que le reste des séries sont disputées au meilleur des sept parties.

Poule de maintien 
Les équipes classées aux quatre dernières places de la saison régulière disputent un tournoi de maintien joué sur deux tours. Au premier tour, le onzième joue contre le quatorzième tandis que le douzième affronte le treizième. Les vainqueurs de ces séries se maintiennent en DEL2 tandis que les perdants s'affrontent au second tour. Le perdant de cette série est relégué en  pour la saison 2015-2016. Chaque série est jouée au meilleur des sept matchs.

Récompenses individuelles

Références 

2014-2015
Hockey sur glace M1
Allemagne M1